Аројо дел Манзано има више значења:

 Аројо дел Манзано (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Манзано (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику